Vjatsjeslav Ivanov (roeier) (1938), Sovjet-Russisch roeier
 Vjatsjeslav Ivanov (schrijver) (1866-1949), Russisch schrijver, dichter, dramaturg, filosoof en criticus